Valda kan syfta på:

 Valda, Trento – en kommun i Italien
 Valda (skalbaggar) – ett släkte skalbaggar